Самсон-фон-Гиммельшерна — дворянский род.

Предок его, Нэман Самсон († 1583), выехал из Гельдерна в Ригу, где был мещанским старостой. Его сын Герман (; 1579—1643), известный проповедник и богослов, был лифляндским суперинтендантом и получил дворянское достоинство в Швеции.

Род Самсон-фон-Гиммельшерна внесен в лифляндский дворянский матрикул.

Известные представители 
 Георг Фридрих Самсон фон Гиммельшерна (1783—?) — чиновник, писатель по сельскохозяйственным вопросам
 Герман-Клавдий Самсон фон Гиммельшерна (1826-1908) — инженер (железная дорога Рига-Тарту (1866-1868), Тарту-Тапа (1875-1876), экономист, землевладелец, бизнесмен, общественный деятель, издатель, публицист (псевдоним Viktor Frank) . Жил в основном в Тарту (Dorpat) с 1887 по 1895 живет во Фрайбурге (Freiburg).
 Самсон фон Гиммельшерна, Рейнгольд-Иоганн-Людвиг (1778—1858) — юрист и литератор.
 Клавдий-Герман Самсон-фон-Гиммельшерна (1800—1881) генерал-лейтенант, командир Тульского оружейного завода.
 Самсон фон Гиммельшерна, Гвидо-Герман Карлович (1809—1868) — врач, профессор государственного врачебноведения и судебной медицины в Дерптском университете, где и был ректором.
 Барон Ульрих Иванович фон Самсон-Гиммельшерна (1874 — ?) — полковник русской армии

Примечания

Литература 
 
 Von Samson-Himmelstjerna nr 2349
 

Остзейское дворянство
Шляхетские роды герба Венява